8131 Scanlon – asteroide della fascia principale
 Scott Scanlon – personaggio immaginario della serie televisiva Beverly Hills
 Scanlon – centro abitato del Minnesota, negli Stati Uniti d'America

Persone 

 Dan Scanlon – animatore e regista statunitense 
 Bill Scanlon – tennista statunitense 
 Jack Scanlon –  attore britannico